Хаулин:

 Хаулин — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Хаулин Вулф (1910—1976) — американский блюзмен, гитарист, игрок на губной гармонике, автор песен.